

Biografia 
Nel 1971 recitò nel ruolo di Jaschu nel film Morte a Venezia.

Filmografia 
Morte a Venezia (1971)

Collegamenti esterni